

Fabius Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

Iowa 
 Fabius Township dans le comté de comté de Crawford.

Michigan 
  du comté de Saint-Joseph.

Missouri 
 Fabius Township du comté de Knox.
 Fabius Township du comté de Marion.
 Fabius Township du comté de Schuyler.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships